Bruglaan (Baarn)
Bruglaan 6 (Baarn)
Bruglaan (Druten)
Bruglaan (Aadorp)